Marcus Annius Libo († ca. 163 in Syrien) war ein römischer Politiker und Senator Mitte des 2. Jahrhunderts.

Libo war der Sohn des gleichnamigen Konsuls des Jahres 128, des Onkels des Kaisers Mark Aurel und der Rupilia Faustina. Durch Militärdiplome, die z. T. auf den 8. Februar 161 datiert sind sowie durch eine Inschrift, die auf den 26. April 161 datiert ist, ist belegt, dass Libo 161 zusammen mit Quintus Camurius Numisius Iunior Suffektkonsul war; die beiden Konsuln traten ihr Amt vermutlich am 1. Februar des Jahres an. Danach war er im Jahr 162 Legat der Provinz Syria, wo er um 163 unter ungeklärten Umständen starb.

Er hatte:

 Einen Sohn: Marcus Annius Libo.
 Eine Tochter: Annia Fundania Faustina, die Titus Pomponius Proculus Vitrasius Pollio heiratete. Sie hatten einen Sohn, Titus Fundanius Vitrasius Pollio, und eine Tochter, Vitrasia Faustina.

Siehe auch 
 Liste der römischen Konsuln

Literatur 
   
 Prosopographia Imperii Romani (PIR) ² A 668

Einzelnachweise 

Konsul (Römische Kaiserzeit)
Statthalter (Syria)
Libido, Marcus Annius
Geboren im 1. oder 2. Jahrhundert
Gestorben im 2. Jahrhundert
Mann
Römer